Староватово () — село в Вилюйском улусе Якутии России. Входит в состав Халбакинского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено на западе региона, в восточной части Центрально-Якутской равнины, у реки Вилюй и озера Хар-Балаган.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — города Вилюйск — 12 км., до центра наслега — села Тосу — 6 км..
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Зимой погода ясная, с низкими температурами. Устойчивые холода зимой формируются под действием обширного антициклона, охватывающего северо-восточные и центральные улусы. Средняя месячная температура воздуха в январе находится в пределах от −28˚С до −40˚С..

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Халбакинский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 93 чел..

Инфраструктура 
Водоснабжение осуществляется из озера, очистных сооружений нет.

Переправа через р. Вилюй соединяет село с городом Вилюйск.

Транспорт 
Автодорога федерального значения «Эдьигээн».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Вилюйского улуса
Населённые пункты на реке Вилюй